Форествилл, Форествиль () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах, в основном в США. Основа слова Forest переводится как «лес».

Топоним 
США
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Висконсине.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
 Форествилл — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Мичигане.
  — неинкорпорированная территория и статистически обособленная местность в Мэриленде.
  — деревня в Нью-Йорке.
  — статистически обособленная местность в Огайо.

Прочие страны
  — городок в Квебеке, Канада.
  — пригород Сиднея, Австралия.

См. также 
  — статистически обособленная местность в Пенсильвании, США.